Вацлав Владивой Томек (;  — ) — чешский историк, политический деятель и педагог.

Биография 
Вацлав, сын сапожника, изучал философию в Праге с 1833 года. В 1841 году он поступил на службу в городе, в 1848 он был избран в депутаты австрийского рейхстага, в 1861—1895 был депутатом чешского сейма. В 1860 году стал профессором Карлова университета в Праге.

Исторические работы Томека классифицируются как консервативное направление в чешской историографии. Томек считал, что нахождение чешских земель в составе Австрийского государства положительно сказалось на их развитии.

Труды 
 История Чешского королевства, в 8 кн.
 Новейшая история Австрии
 Краткая Чешская грамматика
 Память
 История Праги (1855-1901)
 Ян Жижка
 Из жизни Чешской отшельника

Примечания 

Историки Чехии
Педагоги
Политики Чехии
Председатели Королевского чешского общества наук
Старочехи